Andrej Kawalou (1961–), białoruski szachista
 Andrej Kawalou (1966–), białoruski hokeista, olimpijczyk, trener